Хнумхотеп:

 Хнумхотеп I — номарх («великий предводитель») и князь XVI септа (нома) Верхнего Египта Махедж ок. 1970—1938 гг. до н.э.
 Хнумхотеп II — князь Хебену (Менат-Хуфу), внук Хнумхотепа I
 Хнумхотеп III — князь Хебену (Менат-Хуфу), сын Хнумхотепа II
 Хнумхотеп и Нианххнум — древнеегипетские высокопоставленные придворные вельможи.